Das Einzelrennen der Junioren ist ein Wettbewerb bei den UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften. 

Die Titelkämpfe wurden erstmals 1979 ausgetragen, nachdem wenige Jahre zuvor Junioren-Weltmeisterschaften auf Straße und auf der Bahn eingeführt worden waren. Seitdem fanden sie in jedem Jahr statt, mit Ausnahme von 2021 aufgrund der Corona-Pandemie.

Palmarès

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Junioren-Crossweltmeisterschaften in der Datenbank von procyclingstats.com
 
 Championnats du Monde de cyclo-cross junior auf Mémoire du cyclisme
 History UCI World Championships Cyclocross - Men Junior auf Cyclocross24

Einzelnachweise 

Manner Junioren